Майкл Фарфан Стопани (, род. 23 июня 1988 года, Сан-Диего, Калифорния, США) — американский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера

Молодёжная карьера 
Фарфан с 2009 года учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, где выступал за университетскую команду «Норт Каролина Тар Хилс». Во время учёбы Фарфан также играл в клубах «Ориндж Каунти Блю Стар», «Вентура Каунти Фьюжн», «Лос-Анджелес Леджендс» и «Огден Аутлоус» из PDL-лиги.

Профессиональная карьера 
13 января 2011 года Фарфан был задрафтован клубом «Филадельфия Юнион» 23-м номером во втором раунде СуперДрафта MLS 2011. Дебютировал в составе клуба 6 апреля в матче Открытого кубка США против «Ди Си Юнайтед». Свой первый гол Фарфан забил 21 мая в ворота «Чикаго Файр»: из-за пределов штрафной площадки с расстояния 25 ярдов (22,8 метров). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Филадельфии Юнион». После этого матча Фарфан попал в «Команду недели в MLS» (MLS Team of Week 10).

После трёх сезонов в «Филадельфии Юнион» Фарфан был продан в мексиканский клуб «Крус Асуль» из Лиги МХ. За клуб сыграл один матч, где забил один гол в ворота «Пачуки».

10 февраля 2015 года Фарфан перешёл в «Ди Си Юнайтед».

20 января 2016 года Фарфан перешёл в «Сиэтл Саундерс».

24 февраля 2017 года Фарфан объявил о завершении карьеры.

Статистика

Личная жизнь 
Брат Майкла — Габриэль Фарфан — также профессиональный футболист.

Достижения

Клубные 
  Крус Асуль
 Лига чемпионов КОНКАКАФ (1): 2013/14

  Сиэтл Саундерс
 Чемпион MLS (1): 2016

Индивидуальные 
 Матч всех звёзд MLS: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Такома Дифайенс»